Клегхорн — фамилия. Известные носители:
 Клегхорн, Джордж (1716—1794) — британский врач, профессор Дублинского университета.
 Клегхорн, Эллен (род. 1965) — американская актриса, комедиантка и сценарист.